Ponderosa Pine, Novi Meksiko, popisom određeno mjesto
Ponderosa Pines, Montana, popisom određeno mjesto